Girtler ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Girtler (* 1972),  Südtiroler Koch
 Roland Girtler (* 1941), österreichischer Soziologe und Kulturanthropologe
 Rudolf Girtler (1877–1952), österreichischer Bauingenieur und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Girdler